Кеннет Лонерган (; род. 16 октября 1962) — американский кинорежиссёр, сценарист и драматург. Лауреат премий «Оскар» и BAFTA.

Ранние годы 
Лонерган родился в Бронксе (Нью-Йорк) в семье врачей. Его мать — еврейка, а отец — ирландского происхождения. Он обучался в ныне не существующей средней школе Уолдена (весьма прогрессивной частной школе на Манхэттене с сильной театральной программой), где и начал писать пьесы.

Карьера

Карьера в театре 
Его первая пьеса, The Rennings Children, была выбрана для участия в Фестивале Сондхайм, поддерживающей молодых драматургов. Это случилось в 1982 году, когда Кеннет был студентом факультета драматургии и режиссуры Уэслианского университета. Позднее он также обучался в Нью-Йоркском университете.

Первый театральный успех пришёл к Лонергану с одноактной пьесой This Is Our Youth (1996). За ней последовали The Waverly Gallery (1999), основанная на биографии его бабушки, а также Lobby Hero (2002). В офф-бродвейской постановке «Звёздного посланника» в 2009 году главные роли исполнили Джей Смит-Камерон и Мэттью Бродерик.

Карьера на телевидении и в кино 
Впервые имя Кеннета Лонергана появилось на экранах в начале 90-х, когда он выступил одним из сценаристов мультсериала «Даг». В 1999 году фильм Гарольда Рамиса «Анализируй это», снятый по сценарию Лонергана, сыскал немалый успех и у зрителей, и у критиков. Уже через год он снимает свой первый фильм в качестве режиссёра — «Можешь рассчитывать на меня», что сразу же принесло ему «оскаровскую» номинацию за лучший сценарий. В 2003 году последует вторая — за работу над исторической криминальной драмой «Банды Нью-Йорка». В 2005 году он занимается постановкой своего следующего проекта — драмы «Маргарет» с Анной Пэкуин на заглавной роли, однако из-за невозможности между продюсерами и монтажёрами договориться по поводу итоговой версии фильма фильм был выпущен в прокат лишь в 2011 году.

В 2016 году на мировые экраны вышел фильм «Манчестер у моря», принесший немало наград и номинаций как самому Лонергану, так и другим его создателям, в частности, Кейси Аффлеку, получившему «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Личная жизнь 
С 2000 года Лонерган женат на актрисе Джей Смит-Камерон. У них есть дочь Нелли.

Фильмография

Награды и номинации 
Театр

Кино

Примечания 

Выпускники Школы Уолден (Нью-Йорк)
Выпускники Уэслианского университета
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета
Лауреаты премии «Спутник»
Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии Гильдии сценаристов США
Драматурги США